Rounders hace referencia a varios artículos:

 Rounders (película), Apuesta final en Argentina.
 Rounders (deporte)